Энрике Родригес:
 Родригес, Энрике (1951—2022) — испанский боксёр-любитель, призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Родригес, Энрике (1901—1971) — аргентинский музыкант, композитор и дирижёр.